IAM o Iam puede referirse a:

 El equipo ciclista IAM Cycling.
 Las siglas del Instituto Andaluz de la Mujer.
 La región del antiguo Egipto llamada Iam.
 El grupo musical IAM.
 Las siglas de Infarto agudo de miocardio.
 El Instituto de Arqueología, centro de investigación mixto del CSIC.
 Administración de identidades (del inglés IAM: Identity and Access Management).